Bosnië-Herzegovina
 Vrbovac (Odžak), een plaats in de gemeente Odžak, Bosnië-Herzegovina

Kroatië
 Vrbovac (Daruvar), een plaats in de Kroatische gemeente Daruvar

Servië
 Vrbovac (Blace), een plaats in de Servische gemeente Blace
 Vrbovac (Boljevac), een plaats in de Servische gemeente Boljevac
 Vrbovac (Smederevo), een plaats in de Servische gemeente Smederevo
 Vrbovac (Sokobanja), een plaats in de Servische gemeente Sokobanja